Пало Колорадо има више значења:

 Пало Колорадо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Колорадо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Колорадо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Колорадо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Колорадо (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Колорадо (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Колорадо (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Колорадо (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику